Bruckmeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Lukas Bruckmeyer (* 1993), deutscher Musiker, Dirigent und Komponist 

Bruckmeyer steht für:
 Bruckmeyer (Verlag), deutscher Zeitschriftenverlag 

Siehe auch:
 Bruckmeier
 Bruckmayer
 Bruckmaier